Chase - Progresszív jazz-rock zenekar
 Chase - A Chase zenekar debütáló albumának címe
 Chase - Rajzfilm főszereplő